Định Thành (Bạc Liêu)
 Định Thành (Bình Dương)
 Định Thành (Thoại Sơn)